Лос Чиримојос има више значења:

 Лос Чиримојос (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Чиримојос (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Чиримојос (Теосело), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику